Références 

Philadelphie
Flyers de Philadelphie